Cette page présente la liste chronologie des maires de la capitale d'Arménie, Erevan.

|-
|octobre 1879 ||septembre 1884 ||Hovhannes Ghorghanian | Հովհաննես Ղորղանյան || ||
|-
|septembre 1884 ||décembre 1893 ||Barsegh Gueghanian | Բարսեղ Գեղամյան|| ||
|-
|janvier 1894 ||juin 1895 ||Levon Tigraniantz | Լեւոն Տիգրանյանց|| ||
|-
|novembre 1895 ||octobre 1896 ||Aram Bounyatian | Արամ Բունիաթյան || ||
|-
|octobre 1896 ||novembre 1898 ||Vahan Ter-Sarkayan | Վահան Տեր-Սարգսյան|| ||
|-
|novembre 1898 ||mars 1904 ||Issahak Melik-Aghamalian | Իսահակ Մելիք-Աղամալյան|| ||
|-
|mars 1904 ||décembre 1910 ||Hovhannes Melik-Aghamalian | Հովհաննես Մելիք-Աղամալյան|| ||
|-
|janvier 1911 ||mars 1912 ||Hovsep Tigranov | Հովսեփ Տիգրանով|| ||
|-
|février 1912 ||décembre 1914 ||Hovhanes Melik-Aghamalian | Հովհաննես Մելիք-Աղամալյան|| ||Ancien maire de 1904 à 1910
|-
|février 1915 ||décembre 1917 ||Smdat Khatchatouriantz | Սմբատ Խաչատուրյանց || ||
|-
|20-11-1917 ||25-12-1918 ||Tadevos Tochian | Թադեւոս Թոշյան|| ||
|-
|09-01-1919 ||27-11-1920 ||Mkrtitch Moussiniantz | Մկրտիչ Մուսինյանց|| ||
|-
|04-12-1920 ||25-02-1921 ||Hrant Tavakyalian | Հրանտ Թավաքյալյան|| ||
|-
|07-04-1921 ||26-04-1921 ||Kevork Sarksian | Գեւորգ Սարգսյան|| ||
|-
|26-04-1921 ||26-05-1921 ||Benyamin Sahakian | Բենիամին Սահակյան|| ||
|-
|26-05-1921 ||10-04-1922 ||Rouben Safrazpekian | Ռուբեն Սաֆրազբեկյան|| ||
|-
|03-01-1922 ||25-02-1922 ||Hayk Azatian | Հայկ Ազատյան|| ||
|-
|05-05-1922 ||29-07-1922 ||Souren Chatountz | Սուրեն Շադունց|| ||
|-
|29-07-1922 ||11-06-1923 ||Arakel Avakian | Առաքել Ավագյան|| ||
|-
|13-10-1923 ||12-08-1924 ||Aram Chahkeltian | Արամ Շահգելդյան|| ||
|-
|24-11-1924 ||30-01-1928 ||Aram Kostanian | Արամ Կոստանյան|| ||
|-
|29-02-1928 ||07-06-1928 ||Vartan Mamikonian | Վարդան Մամիկոնյան|| ||
|-
|07-06-1928 ||05-05-1930 ||Kevork Hanessoghlian | Գեւորգ Հանեսօղլյան|| ||
|-
|04-08-1930 ||04-01-1931 ||Sergueï Mardvian | Սերգեյ Մարտիկյան|| ||
|-
|04-01-1931 ||13-12-1931 ||Assadour Asriyan | Ասատուր Ասրիյան|| ||
|-
|13-12-1931 ||01-03-1933 ||Aramaïs Erznvian | Արամայիս Երզնկյան || ||
|-
|18-03-1933 ||01-08-1936 ||Karapet Matinian | Կարապետ Մատինյան|| ||
|-
|01-08-1936 ||15-11-1936 ||Kevork Hanessoghlian | Գեւորգ Հանեսօղլյան|| ||Ancien maire de 1928 à 1930
|-
|29-01-1937 ||01-09-1937 ||Alexandre Chahsouvarian | Ալեքսանդր Շահսուվարյան|| ||
|-
|02-10-1937 ||17-12-1938 ||Levon Hovsepian | Լեւոն Հովսեփյան|| ||
|-
|17-12-1938 ||02-01-1940 ||Soghomon Varapetian | Սողոմոն Կարապետյան || ||
|-
|09-01-1940 ||19-05-1943 ||Sarkis Kamalian | Սարգիս Քամալյան || ||
|-
|20-05-1943 ||04-09-1944 ||Zaven Tchartchian | Զավեն Չարչյան || ||
|-
|04-09-1944 ||02-04-1945 ||Achot Ghakarian | Աշոտ Ղազարյան || ||
|-
|30-04-1945 ||30-03-1947 ||Levon Hovsepian | Լեւոն Հովսեփյան || ||Ancien maire de 1937 à 1938
|-
|30-03-1947 ||09-05-1952 ||Eriché Vartanian | Եղիշե Վարդանյան|| ||
|-
|10-05-1952 ||13-04-1954 ||Vazrik Sekoyan | Վազրիկ Սեկոյան || ||
|-
|14-04-1954 ||31-03-1955 ||Papken Asdvadzadrian | Բաբկեն Աստվածատրյան|| ||
|-
|06-04-1955 ||01-06-1957 ||Kourken Tcholakhian | Գուրգեն Չոլախյան|| ||
|-
|02-06-1957 ||21-03-1960 ||Kourken Pahlevanian | Գուրգեն Փահլեւանյան|| ||
|-
|22-03-1960 ||06-12-1962 ||Souren Vartanian | Սուրեն Վարդանյան|| ||
|-
|17-12-1962 ||12-02-1975 ||Krikor Hasratian | Գրիգոր Հասրաթյան|| ||
|-
|18-03-1975 ||28-04-1975 ||Hrant Enkitarian | Հրանտ Ենգիբարյան|| ||
|-
|01-05-1975 ||09-12-1985 ||Mourad Mouradian | Մուրադ Մուրադյան || ||
|-
|10-12-1985 ||09-10-1989 ||Edouard Avakian | Էդուարդ Ավագյան|| ||
|-
|10-11-1989 ||02-10-1990 ||Artashes Geghamyan | Արտաշես Գեղամյան||PCUS ||Député depuis 1995
|-
|04-12-1990 ||22-12-1992 ||Hambartsoum Galstian | Համբարձում Գալստյան|| ||  
|-
|22-12-1992 ||22-02-1996 ||Vahagn Khatchatrian | Վահագն Խաչատրյան || || 
|-
|23-02-1996 ||07-11-1996 ||Ashot Mirzoyan | Աշոտ Միրզոյան|| || Conseiller municipal de Gyumri
|-
|14-11-1996 ||02-02-1998 ||Vano Siradeghian | Վանո Սիրադեղյան|| ||Ancien député et ancien ministre de l'intérieur
|-
|06-05-1998 ||15-06-1999 ||Suren Abrahamian | Սուրեն Աբրահամյան||Parti républicain ||Ancien ministre de l'intérieur
|-
|09-08-1999 ||10-01-2001 ||Albert Bazeyan | Ալբերտ Բազեյան||Parti républicain ||ancien président du Parti républicain, Vice-président de l'assemblée nationaleet ancien professeur de sciences pédagogiques
|-
|11-01-2001 ||30-06-2003 ||Robert Nazarian | Ռոբերտ Նազարյան|| ||  
|-
|01-07-2003 ||04-03-2009 ||Yervand Zakarian | Երվանդ Զախարյան||Parti républicain ||
|-
|04-03-2009 ||08-12-2010 ||Gagik Beglarian | Գագիկ Բեգլարյան||Parti républicain ||
|-
|20-12-2010 ||28-10-2011 ||Karen Karapetian | Կարեն Կարապետյան||Indépendant ||
|-
|15-11-2011 ||09-07-2018 ||Taron Margarian | Տարոն Մարգարյանը||Parti républicain||
|-
|09-07-2018 ||13-10-2018 ||Kamo Areyan (intérim)||Parti républicain||
|-
|13-10-2018 ||22-12-2021 ||Hayk Marutyan ||Contrat civil||
|-
|22-12-2021 || en cours ||Hrachya Sargsyan ||Alliance « Mon pas »||

Liens externes et références
  Liste et photos des maires sur le site de la municipalité d'Erevan

 
Erevan
Maire Erevan